Jimmy Jones peut désigner :
  (1918-1982), pianiste américain de jazz ;
 Jimmy Jones (1928-2014), footballeur professionnel nord-irlandais ;
 Jimmy Jones (1930-2002), chanteur et compositeur américain ;
 Jimmy Jones (1945-), joueur américain de basket-ball ;
 Jimmy Jones (1964-), lanceur de baseball américain.

Voir aussi 

 Jimmy Jones Tchana (1984-), un footballeur français.